Europamästerskapet i landhockey för damer 2011 var den tionde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Mönchengladbach i  Tyskland och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Azerbajdzjan och Italien flyttades ner och ersattes av Skottland och Vitryssland till EM 2013.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2011
2011 i Tyskland
Sportåret 2011
Internationella sportevenemang i Tyskland
Landhockey i Tyskland